Ima (album)
International Mineralogical Association